

Ломоносовський сільський округ — адміністративна одиниця, район імені Габіта Мусрепова, Північно-Казахстанська область
 Ломоносовський сільський округ — адміністративна одиниця, Мендикаринський район, Північно-Казахстанська область